Рональд Кэмпбелл Ганн (, 4 апреля 1808 — 13 марта 1881) — австралийский ботаник, государственный служащий и политик.

Биография 
Рональд Кэмпбелл Ганн родился в Кейптауне 4 апреля 1808 года. Он был сыном Роберта Ганна, который был армейским офицером; Рональд Кэмпбелл сопровождал своего отца в Маврикий, Вест-Индию, и Шотландию, где он получил образование. В 1831 году Рональд Кэмпбелл Ганн познакомился с ранним тасманским ботаником Робертом Уильямом Лоуренсом (1807—1833), который поощрял его интерес к ботанике и установил контакт между ним и сэром Уильямом Джексоном Гукером, а также доктором Линдли, с которым он вёл переписку в течение многих лет.

В 1838 году Ганн стал помощником председателя полицейского суда Хобарта, а в 1839 году — личным секретарём сэра Джона Франклина и секретарём исполнительного и законодательного совета. В 1841 году он отказался от этих назначений и проводил много времени над исследованиями флоры Тасмании, но его интересы не ограничивались ботаникой, и он стал общим учёным и создал коллекции млекопитающих, птиц, рептилий и моллюсков для Британского музея. В 1842 году Ганн написал работу Observations on the Flora of Geelong и начал семилетнюю должность редактора Tasmanian Journal of Natural Science, в котором появились многие его статьи. В 1850 году Ганн был избран членом Лондонского Линнеевского общества, а в 1854 году — членом Лондонского королевского общества.

Занимаясь исследованием геологии, Рональд Кэмпбелл был нанят правительством, чтобы сообщать информацию относительно добывающих областей, и также относительно общих ресурсов колонии. В 1864 году он был назначен один из членов комиссии по выбору места правительства в Новой Зеландии.

Рональд Кэмпбелл Ганн умер в Ньюстеде 13 марта 1881 года.

Научная деятельность 
Рональд Кэмпбелл Ганн специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Observations on the Flora of Geelong. 1842.

Почести 
Род растений Gunnia был назван в его честь. В честь Ганна было также названо множество видов.

Примечания

Литература 
 T. E. Burns, J. R. Skemp, 'Gunn, Ronald Campbell (1808—1881)', Australian Dictionary of Biography, Volume 1, MUP, 1966, pp. 492–493.
 Serle, Percival (1949). «Gunn, Ronald Campbell». Dictionary of Australian Biography. Sydney: Angus and Robertson.

Ссылки 
 Australian Dictionary of Biography: Ronald Campbell Gunn (1808—1881)
 Dictionary of Australian Biography: Ronald Campbell Gunn

Политики по алфавиту
Политики Австралии
Члены Лондонского Линнеевского общества
Члены Лондонского королевского общества